Держи:
 «Держи» — песня Димы Билана.
 Держи — фамилия.
 Держи, Янош (род. 1954) — венгерский актёр театра и кино.